La sigla BS puede referirse a:
 Dólar bahameño
 Clima semiárido, BS en la clasificación climática de Köppen, que se subdivide en: 
  BSh - Semiárido cálido; y,
  BSk - Semiárido frío

Siglas